Ретт і Лінк — комедійний інтернет дует, учасниками якого є Ретт Джеймс Маклафлін і Чарльз Лінкольн Ніл III. У більшості випадках, їх можна знайти саме за цією самоназвою — «Internetainers» (тобто поєднання слів «Internet» (Інтернет) та «Entertainers» (артисти). Дует відомий вірусними відео, комедійними піснями та десятьма епізодами серіалу "Rhett & Link: Commercial Kings" для Film Channel Independent. Згодом набрало популярності ранкове шоу «Good Mythical Morning». У документальному фільмі 2008 року «Looking for Ms. Locklear», вони розшукували свою першу вчительку, в чиєму класі вони зустрілися вперше.

Дует хостить декілька каналів на YouTube, включаючи «Rhett & Link», який має більше ніж 900 мільйонів переглядів і понад 5 мільйонів підписників станом на грудень 2021 року. Good Mythical Morning — ток-шоу, яке виходить по буднях о 6:00 ранку і на своєму каналі налічує понад 7,5 мільярди переглядів і більше ніж 17,3 млн. підписників, станом на грудень 2021 року. Також, більш ніж 4 мільйона підписників має третій канал під назвою Good Mythical MORE шоу, яке виходить безпосередньо "GMM" і описується як "шоу після шоу ".

Станом на травень 2016 року на каналі Rhett & Link найбільше переглядів має відео: "Epic Rap Battle: Nerd vs. Geek" (опубліковане 3 жовтня 2013) з більш ніж 30 мільйонами переглядів, а потім "My OCD (Song)" (опубліковане червня 17, 2014 року) з більш ніж 24 мільйонами переглядів, та "2 Guys 600 Pillows (Backwards) - Rhett & Link" (опублікованим 14 Вересня, 2010) з більш ніж 19 мільйонами переглядів. Найбільше переглядів на каналі Good Mythical morning "Eating a Scorpion - Bug War Challenge," (опубліковане 28 березня 2014) з більш ніж 22 мільйонами переглядів, "The Most Amazing Optical Illusions on the Internet," (опубліковане 18 березня 2013) з більш ніж 20 мільйонами переглядів та "Making Real Food w/ Play-Doh Toys" (опубліковане 11 листопада 2014) з більш ніж 16 мільйонами переглядів.

Особисте життя
Ретт і Лінк зустрілися в 1984 році в початковій школі Бьюз Крік в Бьюз-Крік, штат Північна Кароліна, де вони де вони зустрілись в першому класі, про що пізніше склали пісню. Між іншим їхня перша зустріч відбулась на виховній годині через те що вони малювали на партах. Малювали вони різних міфічних істот (звідси їх назва каналу YouTube, GMM / Good Mythical Morning). У віці чотирнадцяти років, вони написали сценарій під назвою «Gutless Wonders(укр. "Безвольні чудеса")» і почали знімати фільм, заснований на ньому. Вони зняли тільки декілька сцен, і фільм не був закінчений. Це в кінцевому рахунку, цей сценарій був прочитаний в декількох епізодах Good Mythical Morning. У 1994 році в середній школі,вони зняли 25-хвилинний фільм-пародію на трагедію Царя Едіпа, де Ретт був Едіпом і Лінк був слугою свого батька.

Пізніше вони були сусідами по кімнаті в університеті штату Північна Кароліна, де Лінк вивчав промисловий будівництво, а Ретт цивільне будівництво. Вони здобули освіту і працювали по своїх спеціальностях протягом деякого часу. Лінк короткий час працював в IBM, в той час як Ретт працював в Black & Veatch.

Тепер обидва чоловіки одружені і мають дітей: Ретт з своєю дружиною Джессі мають двох синів, а Лінк з Крісті, дочку і двох синів. Вони живуть в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, де разом вони керують компанією під назвою Mythical Entertainment, розташованою в місті Бербанк.

Діяльність в інтернеті
Ретт і Лінк кинули роботу інженерів незабаром після закінчення коледжу і відеомейкінг тепер є єдиним їхнім заробітком, а їхні канали на Youtube є одними з найпопулярніших.

У 2012 році Ретт і Лінк були названі №22 з "Топ 25 найбільш творчих людей в Business Insider" за креативну і цікаву рекламу. У вересні 2012 року вони вступили в колектив медіа-компанії в Лос-Анджелесі.

У 2014 році канал "Rhett and Link" на YouTube був включений в перелік "New Media Rockstars Top 100", на 35 місці.

Good Mythical Morning
3 січня 2011 дует почав ранкове ток-шоу "Good Morning Chia Linkoln"" у своїй студії, розташованої в Фьюквей-Варіна в Північній Кароліні, де вони вибрали тему або новинний сюжет, і висловлювали свою думку по ньому. Шоу закінчилось 28 лютого 2011 року.
Після переїзду в Лос-Анджелес і скасування їх телешоу, Commercial Kings(укр. "Королі реклами"), запустили Good Mythical Morning 9 січня 2012 року. Серіал взяв той самий формат, як і їх попереднє шоу і додав Wheel of Mythicality(укр. Колесо Міфічності), що містить пропозиції від шанувальників про те, як вони будуть закінчувати шоу, як правило це коротка сцена з імпровізацією.

Перші три сезони Good Mythical Morning закінчились 5 квітня 2013 року, дует взяв перерву від щоденних відео, щоб почати нове шоу з щотижневим форматом The Mythical Show.

У січні 2013 року, шоу "Good Mythical Morning" виграло "Best Variety Series" на  International Academy of Web Television Awards. 

Після закінчення The Mythical Show, дует продовжив Good Mythical Morning серії, тепер з продовженням головного GMM епізоду у Good Mythical MORE який завантажувався одночасно на окремий канал.

Прем'єра 6 сезону Good Mythical Morning відбулась 14 липня 2014 року з новою вступною заставкою та анімацією від Digital Twigs і музикою Pomplamoose. Багато відомих особистостей, зокрема, Ганна Гарт, "PewDiePie", Білл Хадер, Емі Шумер і Даніель Редкліфф були гостями на шоу.

5 травня 2014 року, з епізоду "Will It Taco?" була започаткована популярна серія відео "Will It?". В ній ведучі дегустують різну їжу яка була приготована за рецептом часто зовсім відмінної страви і перевіряють чи буде вона смачною в такому приготуванні або поєднанні.

8 сезон Good Mythical Morning почався 10 серпня 2015 року та включив 800-ий епізод випущений 12 листопада 2015 року. Грейс Хельбіг, Честер Дів, "Miranda Sings" і "Smosh" все були гостями сезону.

9 сезон Good Mythical Morning почався 11 січня 2016 року, був особливий новою стрижкою Лінка яку він не змінював багато років, а також абсолютно новим інтро. 23 січня 2016 року "Good Mythical Crew"(укр. "команда") вперше вийшла в ефір. Це шоу випускається по суботах в той же час, як інші GMM епізоди вранці і показує команду шоу висуваючи на перший план постановку епізодів. 900-ий епізод вийшов в ефір 14 квітня 2016 року.

12 квітня 2016 року, Good Mythical Morning досяг 10 мільйонів підписників. Згодом вони зробили відео де подякували шанувальникам і розповіли з чого шоу починалось.

9-й сезон GMM закінчився 17 червня 2016 року.

10-й сезон "Good Mythical Morning" стартував 1 серпня 2016 року.

The Mythical Show
25 квітня 2013 Ретт і Лінк випустили перший епізод The Mythical Show на своєму другому каналі - щотижневий 30-хвилинне варіативне шоу на YouTube, що виходило в четвер у 5 вечора. Кожен епізод містив безліч коротких відео з Реттом і Лінком в головних ролях разом з іншими акторами і особистостями з інших каналів як гостями, в тому числі Тоні Хейл, Джилл Вагнер, "Kat Von D", "Smosh", Грейс Хельбіг, Шей Карл, "The Fine Brothers", Тесса Вайолет, Ганна Гарт, Пол Шеєр, "Key & Peele", "Miranda Sings", "KassemG". Дует також опублікував окремі сегменти The Mythical Show як незалежні відео на їх головному каналі. Перший сезон The Mythical Show закінчився 11 липня 2013 після 12 епізодів.

В 2014 вони виграли вибір глядачів на Webby Awards в категорії "комедія".

Примітки 

Відео на YouTube
Власники Діамантової кнопки YouTube
Інтернет-меми
Блогери США